Bloco (informática)
Bloco carnavalesco
Bloco da tabela periódica
Bloco econômico
Bloco ou tijolo de alvenaria